Croazia 
Porta Rata, o "Porta aurea" – altro nome dell'arco dei Sergi di Pola, derivato dal nome della porta cittadina, demolita nel 1829, che aveva ricoperto l'arco romano.
Porta Aurea – porta cittadina di Spalato, uno dei quattro ingressi, quello rivolto a nord, del Palazzo di Diocleziano

Israele
Porta d'Oro a Gerusalemme

 Italia
Porta Aurea, o "porta Quarta", di Agrigento, tra la città e il porto (greca).
Porta Aurea, di Atina (FR, romana).
Porta Aurea di Benevento, nome medioevale dell'arco di Traiano, inserito nella cinta longobarda.
Porta oria, o "Porta aurea", di Feltre (BL)
Porta Aurea di Genova, appartenente alla cinta del 1155, oggi scomparsa, si trovava nei pressi dell'attuale piazza Piccapietra.
Porta Nova, o "Porta aurea", di Milano, aggiunta alla cinta muraria dall'imperatore Massimiano.
Porta Aurea di Noto (SR), nella città vecchia distrutta dal terremoto del 1693.
Porta Aurea, sul lato nord delle mura di Paestum.
Porta Aurea di Pisa (romana), situata presso la chiesa della Madonna dei Galletti (in precedenza "San Salvatore in porta Aurea"), oggi scomparsa.
Porta Aurea di Ravenna (romana), costruita nel 41 e demolita nel 1582.
Porta Aurea di Rimini, nome medioevale dell'arco di Augusto.
Porta Aurea, o porta Sancti Petri, di Roma, nome medioevale della porta Cornelia delle mura aureliane.
Porta Aurea, o "Porta Oria", di Siena, oggi "arco di Santa Lucia", facente parte della cinta muraria del XII-XIII secolo.
Porta Aurea di Todi (PG) della cinta muraria di epoca romana.
Porta Aurea, o "Porta antica", di Trani (BA), della cinta risalente forse al IX secolo.
Porta Aurea era inoltre detta anticamente la porta Santa delle basiliche maggiori di Roma.

 Polonia 
Porta Aurea (o "Porta d'Oro") – porta cittadina di Danzica 

 Turchia 
Porta Aurea – porta della cinta muraria teodosiana di Costantinopoli

Pagine correlate 
 Porta d'Oro